«Ноябрь» — название нескольких художественных фильмов:

 Ноябрь (фильм, 2004)
 Ноябрь (фильм, 2017)
 Ноябрь (фильм, 2022)